In der Mathematik bezeichnet man Primzahlen, deren Differenz  beträgt, als sexy Primzahlen. Zum Beispiel sind die Zahlen  und  sexy Primzahlen, weil die eine um  kleiner (bzw. um  größer) ist als die andere. Wenn  und  sexy Primzahlen sind und  oder  ebenfalls, dann sind die beiden sexy Primzahlen Teil eines Primzahldrillings.

Der Begriff sexy Primzahlen stammt von sex – dem lateinischen Wort für sechs.

Typen von sexy Primzahl-Gruppen

Sexy Primzahlzwillinge 
Sexy Primzahlzwillinge haben die Form . Es folgt eine Liste der Sexy Primzahlen bis  (erzeugt mit Matheass 9.0):

() und ()

Am 5. März 2022 entdeckte Serge Batalov das momentan größte sexy Primzahlpaar mit 51934 Stellen. Das Paar (p, p+6) lautet wie folgt:

Die Zahl p ist allerdings noch nicht sicher als Primzahl identifiziert worden, sie ist momentan nur eine PRP-Zahl, also eine Zahl, die nur mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Primzahl ist.

Sexy Primzahldrillinge 
Sexy Primzahlen können zu einer größeren Konstellation erweitert werden. Tripel von Primzahlen der Form  heißen sexy Primzahldrillinge, wenn p+18 eine zusammengesetzte Zahl, also keine Primzahl, ist. Die sexy Primzahldrillinge unter 1000 lauten:

(7,13,19), (17,23,29), (31,37,43), (47,53,59), (67,73,79), (97,103,109), (101,107,113), (151,157,163), (167,173,179), (227,233,239), (257,263,269), (271,277,283), (347,353,359), (367,373,379), (557,563,569), (587,593,599), (607,613,619), (647,653,659), (727,733,739), (941,947,953), (971,977,983). (), () und ().

Am 16. April 2022 entdeckte Serge Batalov den momentan größten sexy Primzahldrilling mit 15004 Stellen. Der Primzahldrilling  lautet wie folgt:

Die beiden Zahlen p+6 und p+12 sind allerdings noch nicht sicher als Primzahl identifiziert worden, sie sind momentan nur PRP-Zahlen, also Zahlen, die nur mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Primzahlen sind.

Sexy Primzahlvierlinge 
Quadrupel von Primzahlen der Form  heißen sexy Primzahlvierlinge. Die erste Primzahl p muss in ihrer Dezimaldarstellung mit der Ziffer 1 enden (außer dem ersten Vierling mit p=5). Die sexy Primzahlvierlinge unter 1000 lauten:

(5,11,17,23), (11,17,23,29), (41,47,53,59), (61,67,73,79), (251,257,263,269), (601,607,613,619), (641,647,653,659).

(), (), () und ().

Im November 2005 entdeckte Jens Kruse Andersen den damals größten sexy Primzahlvierling mit über 1000 Stellen (nämlich 1002 Stellen). Vom Primzahlvierling (p, p+6, p+12, p+18) lautet die erste Primzahl p

Dabei ist 2347# = 2 · 3 · 5 · … · 2347 eine Primfakultät, d. h. das Produkt aller Primzahlen ≤ 2347.

Im Oktober 2019 entdeckten Gerd Lamprecht und  Norman Luhn den momentan größten sexy Primzahlvierling mit 3025 Stellen. Vom Primzahlvierling (p, p+6, p+12, p+18) lautet die erste Primzahl p

Sexy Primzahlfünflinge 
Quintupel von Primzahlen der Form  heißen sexy  Primzahlfünflinge. Allerdings muss in einer arithmetischen Folge von fünf Zahlen, die alle eine Differenz von 6 haben, eine Zahl durch 5 teilbar sein. Somit ist der einzige sexy Primzahlfünfling (5, 11, 17, 23, 29).

Eine längere sexy Primzahlfolge kann es daher auch nicht geben.

Zusammenfassung 
Um die Unterschiede der verschiedensten Primzahltupel  noch einmal zu verdeutlichen, sei hier noch einmal eine Zusammenfassung der gebräuchlichen Namen angeführt:

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 

Ganzzahlmenge
Primzahl
Zahlentheorie